14. Mistrzostwa Świata w Pływaniu – zawody organizowane przez Światową Federację Pływacką (FINA), które odbyły się w dniach 16–31 lipca 2011 roku w Szanghaju (Chiny).

Szanghaj został wybrany na gospodarza mistrzostw świata 24 marca 2007 w Montrealu pokonując w rywalizacji katarskie Doha.

Program

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja medalowa-pływanie

Medale

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie na otwartym akwenie

Mężczyźni

Kobiety

Drużynowo

Pływanie synchroniczne

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Piłka wodna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

!